Флаг муниципального образования «Моро́зовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 30 ноября 2006 года и 8 декабря 2006 года внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 2707.

Описание 
«Прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее композицию герба Морозовского городского поселения в зелёном, синем, жёлтом и белом цветах».

Геральдическое описание герба гласит: «В пересечённом изумрудном и лазоревом поле на золотом острове золотая крепость с тремя видимыми круглыми островерхими башнями, каждая из которых увенчана треугольным флюгером, с крытыми стенами без зубцов, с чёрными окнами в башнях и бойницами на стенах, сопровождённая внизу серебряной ладьей с распущенным парусом и треугольным флюгером на мачте».

Символика

Примечания